BLY est un code qui peut désigner :
 .

 Dré Bly (1977-), un joueur de football américain ;
 Kevin Bly (1996-), un rugbyman français ;
 Nellie Bly (1864-1922), une journaliste américaine ;
 Robert Bly (1926-2021), un romancier américain.

 Bly, une localité du comté de Klamath dans l'Oregon aux États-Unis ;
 , une localité californienne.
Bly peut aussi désigner :
 Bly, un prénom masculin d'origine nord-amérindienne ;
 Bly, un personnage de Star Wars.